Никола́й Усти́нов:
 Устинов, Николай Александрович (род. 1937) — советский и российский художник, иллюстратор, народный художник РФ.
 Устинов, Николай Дмитриевич (1931—1992) — советский член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Устинов, Николай Прокофьевич (1903—1949) — генерал-лейтенант медицинской службы.